D4, D-4, D.IV ou D04 est un code verbal, qui signifie :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 LFG Roland D.IV, un avion de chasse allemand;
 , un prototype de char moyen soviétique.

Formation 
 DCEM4, sixième année de médecine en France.

Jeux 
 D4, notation abrégée utilisée dans les jeux de rôle pour se référer au dé à quatre faces ;
 D4: Dark Dreams Don't Die, jeu vidéo sorti en 2014 sur Xbox One ;
 d4, ouverture du pion dame aux échecs.

Lieu 
 Dublin 4, un quartier huppé de Dublin.

Photographie 
 Nikon D4, un appareil photographique reflex numérique.

Sciences 
Médecine
 Carcinome in situ de la peau (D04), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Chimie
 Leucotriène D4, un composé biochimique ;
 Vitamine D4, une des formes de la Vitamine D.

Sport 
Football
 Championnat d'Algérie de football D4 ;
 Championnat d'Angleterre de football D4 ;
 Championnat de Belgique de football D4 ;
 Championnat d'Écosse de football D4 ;
 Championnat d'Espagne de football D4 ;
 Championnat de France Amateurs ;
 Championnat d'Italie de football D4 ;
 Championnat du Portugal de football D4.

Sport automobile
 ATS D4, une Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör.

Transports 
Aviation
 Cap-Vert, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Mercedes D.IV, un moteur d’avion allemand.

Automobiles
 Alpina D4, une automobile du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi A8 D4, une automobile de luxe du constructeur allemand Audi ;
 Delage D4 une automobile du constructeur automobile français Delage ;
 Peugeot D4 un fourgon du constructeur automobile français Peugeot.

Routes
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute slovaque D4 contournement de  Bratislava ;
  Autoroute tchèque D4 reliant Prague à Třebkov.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code